Nobel kan syfta på:

 Nobel (TV-serie) – en norsk TV-serie från 2016
 Nobels testamente (film), svensk thriller med Peter Flinth i regi

Personer och släkten 
 Nobel – svensk släkt sedan tidigt 1700-tal
 Alfred Nobel (1833–1896), svensk kemist och uppfinnare av dynamiten

Namngivet efter Alfred Nobel 
 Nobelpriset, uppsättning internationella priser, instiftade genom Alfred Nobels testamente
 Nobelbanketten – en bankett som hålls i Blå hallen i Stockholms stadshus efter utdelningen av Nobelpriset
 Nobelcenter, obyggd byggnad för den publika verksamheten kring Nobelpriset
 Nobelstiftelsen, stiftelse som förvaltar Alfred Nobels efterlämnade förmögenhet, som finansierar Nobelpriset
 Nobelium, grundämne